La Federation Cup 1975 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 13ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 30 nazionali. Il World Group si è giocato all'Aixoise C.C. di Aix-en-Provence in Francia dal 5 all'11 maggio e la finale è stata vinta dalla Cecoslovacchia che ha battuto l'Australia.

Tabellone principale 
Tutti i match si sono giocati all'Aixoise C.C. di Aix-en-Provence in Francia su campi in terra rossa.

Le squadre perdenti del 1º e del 2º turno giocano i Turni di Consolazione

Finale

Turni di Consolazione

Collegamenti esterni